Jeremy Mann (né en 1979) est un peintre américain connu pour ses paysages urbains sombres et changeants. Mann obtient un diplôme en peinture à l’université de l'Ohio, puis fréquente l’académie d’art de l’université de San Francisco. 

Tout en travaillant sur des panneaux en bois, Mann emploie des techniques variées pour créer ses pièces; il a notamment recours à la coloration de la surface, l’élimination de la peinture à l’aide de solvants ou encore l’application de larges marques avec un rouleau à encre.

Mann utilise des couleurs vives et atmosphériques et s’inspire de la ville de San Francisco ou encore de New York. Par ailleurs, il peint également des natures mortes et des portraits de jeunes femmes selon un style caractéristique des impressionnistes. Il expose autour de San Francisco et à travers les États-Unis, dans des galeries comme John Pence, Studio Gallery, Christopher Hill et Principle Gallery, entre autres.

Il est auteur de 6 ouvrages.

Il peint aussi bien les paysages urbains de son quotidien que les personnes et les objets qui l'entourent. Que ce soit par la peinture à l'huile, le dessin ou la photographie, une ambiance mystérieuse se dégage de son œuvre, exposée et primée à d'innombrables reprises.

Il fait partit du mouvement des néo-pictorialistes.

Notes et références

Liens externes 

  Galerie ;
  Galerie ;
 New Oil-Based Cityscapes Set at Dawn and Dusk by Jeremy Mann

Peintre américain du XXIe siècle
Naissance en 1979